Knappen kan avse:

 Knapp – en oftast rund och platt tingest som används för att hålla ihop klädesplagg
 Knappen Peak, bergstopp i Antarktis
 Markus "Knappen" Johansson (1985), svensk programledare